Pettinari ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Pettinari (1943–2021), italienischer Fotograf und Filmregisseur
 Leonardo Pettinari (* 1973), italienischer Ruderer
 Stefano Pettinari (* 1992), italienischer Fußballspieler